Stylops nitidae  — вид веерокрылых насекомых рода Stylops из семейства Stylopidae. Западная Европа, Швейцария.
Паразиты пчёл вида Andrena (Melandrena) nitida (Andrena, Andrenidae). 
Вид был впервые описан в 1954 году энтомологом Дж. Пастильсом  (Pasteels J. J.).

Примечания

Литература

Ссылки 

 Strepsiptera  на сайте Энциклопедия жизни eol.org 
 Strepsiptera Kirby, 1813 на сайте Biolib.cz  
 Kathirithamby, Jeyaraney. 2002. Strepsiptera. Twisted-wing parasites . The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/ 
 Kathirithamby J. Strepsiptera Families .

Stylops
Животные, описанные в 1954 году
Насекомые Европы
Эндемики Европы